Brombach ist ein geographischer Name:

Ortschaften:
 Brombach (Bad Birnbach), Ortsteil der Gemeinde Bad Birnbach, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Brombach (Eberbach), Ortsteil der Stadt Eberbach, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg
 Brombach (Fürth im Odenwald), Ortsteil der Gemeinde Fürth im Odenwald, Landkreis Bergstraße, Hessen
 Brombach (Haundorf), Ortsteil der Gemeinde Haundorf, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern
 Brombach (Lörrach), Ortsteil der Kreisstadt Lörrach, Baden-Württemberg
 Brombach (Overath), Ortsteil der Stadt Overath, Rheinisch-Bergischen Kreis, Nordrhein-Westfalen mit Oberbrombach (Overath) und Unterbrombach
 Brombach (Schmitten im Taunus), Ortsteil der Gemeinde Schmitten im Taunus, Hochtaunuskreis, Hessen
 Brombach (Wört), Weiler der Gemeinde Wört, Ostalbkreis, Baden-Württemberg

 Brombach (Uerkheim), Siedlungsplatz der Gemeinde Uerkheim, Bezirk Zofingen, Kanton Aargau

Fließgewässer:
 Brombach (Emsbach), linker Zufluss des Emsbachs in Würges, Stadt Bad Camberg, Landkreis Limburg-Weilburg, Hessen
 Brombach (Finkenbach), rechter Zufluss des Finkenbachs vor Hirschhorn, Kreis Bergstraße, Hessen
 Brombach (Hofbach), linker Zufluss des Hofbachs (zum  Freisbach, zur Nahe) in Asweiler, Gemeinde Freisen, Landkreis St. Wendel, Saarland
 Brombach (Mümling), linker Zufluss der Mümling bei Zell im Odenwald, Stadt Bad König, Odenwaldkreis, Hessen
 Brombach (Nagold), rechter Zufluss der Nagold in Ernstmühl, Stadtteil Hirsau, Calw, Landkreis Calw, Baden-Württemberg; siehe die Liste der Zuflüsse der Nagold
 Brombach, anderer Name des Meizenbachs, rechter Zufluss der Rotach (zur Wörnitz) gegenüber Grobenhof, Gemeinde Wört, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Brombach (Rott), linker Zufluss der Rott in Brombach, Gemeinde Bad Birnbach, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Brombach (Rur), linker Zufluss der Rur vor Dedenborn, Gemeinde Simmerath, Städteregion Aachen, Nordrhein-Westfalen
 Brombach (Schwäbische Rezat), linker Zufluss der Schwäbischen Rezat an der Mäusleinsmühle, Markt Pleinfeld, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern; durchfließt den Kleinen und Großen Brombachsee
 Brombach (Siesbach), rechter Zufluss des Siesbachs (zur Nahe) vor Enzweiler, Stadt Idar-Oberstein, Landkreis Birkenfeld, Rheinland-Pfalz
 Brombach (Weschnitz), linker Zufluss der Weschnitz bei Brombach, Gemeinde Fürth im Odenwald, Kreis Bergstraße, Hessen
 Brombach oder Brumbach (Wipper), rechter Zufluss der Wipper bei Friesdorf, Stadt Mansfeld, Landkreis Mansfeld-Südharz, Sachsen-Anhalt

Baulichkeiten:
 Schloss Brombach oder Brombacher Schloss, in Brombach, Stadt Lörrach
 Schloss Brombach, in Brombach, Gemeinde Bad Birnbach

Brombach ist der Familienname folgender Personen:
 Hansjörg Brombach (* 1943), deutscher Ingenieur
 Werner Brombach (* 1939), deutscher Braumeister und Unternehmer (Erdinger Weißbräu)

Siehe auch:
 Brombachtal 
 Brombachsee 
 Brumbach
 Brummbach
 Oberbrombach (Begriffsklärung) 
 Niederbrombach